Акио Ясиро (, 10 сентября 1929, Токио — 9 апреля 1976г. Иокогама) — японский композитор.

Жизнь и творчество 
Серьёзно занимается музыкой и музыкальной композицией в 1940 году, когда начинает брать уроки у Сабуро Морои. Затем изучает теорию музыки в Tōkyō Ongaku Gakkō, а также композицию под руководством Сабуро Морои, Кунихико Хасимото и Акира Икеучи. Фортепианную музыку ему преподают Нобору Тоёмасу, Л.Д.Крейцер Киё Каваками. В 1949 году Акио Ясиро оканчивает своё обучение и в 1951 получает звание магистра. Затем он - совместно с Тосиро Маюдзуми- уезжает в Европу для продолжения образования. Получив стипендию французского правительства, Ясиро поступает в Высшую национальную консерваторию (Conservatoire National Superieur) в Париже, где его преподавателями становятся Надя Буланже, Тони Обен и Оливье Мессиан. После окончания курса он получает по такому предмету, как гармония первую премию, а по другим (контрапункту, фуге, фортепианному сопровождению) - одни из лучших оценок.

После того, как композитор в 1956 году возвращается в Японию, написанный им ранее Струнный квартет бул уже успешно представлен публике и награждён VIII музыкальной премией Майничи. Фортепианный концерт, созданный в 1964-1967 годах, завоевал две премии на музыкальных конкурсах Японии (XVI премию Отака и XXI Национального фестиваля искусств, National Art Festival Award). В 1968 году Ясиро становится ассистент-профессором Токийского университета искусств (созданного на основании музыкального училища, в котором обучался сам композитор). В 1974 году он получает звание профессора университета.

Стилистически музыкальные произведения, написанные Акио Ясиро, находятся между работами Мориса Равеля и Анри Дютийё.

Музыкальные произведения

Музыка для оркестра 
 1951 Симфоническая пьеса pour orchestre
 1958 Symphonie pour grand orchestre
 Prelude: Adagio - Moderato
 Scherzo: Vivace
 Lento
 Adagio - Allegro Energico
 1960 Concerto pour violoncelle et orchestre
 1964–1967 Concerto pour piano et orchestre
 Allegro Animato
 Adagio Misterioso
 Allegro - Andante - Vivace Molto Capriccioso

Музыка для духового оркестра 
 1972 Festival de neige: ouverture de fête pour grand orchestre d'harmonie

Камерная музыка 
 1946 Sonate pour violon et piano
 1948 Trio pour violon, violoncelle et piano
 1955 Quartor à cordes
 Adagio ma non troppo
 Prestissimo, un poco misterioso ma scherzando
 Andante espressivo
 Allegro giocoso
 1958 Sonate pour 2 flûtes et piano

Фортепианная музыка 
 1947 Nocturne
 1951 Suite classique pour piano a 4 mains
 Sicilienne
 Bourrée
 1961 Sonate pour Piano
 Agitato
 Toccata
 Thème et Variations

Хоровая музыка 
 1964 Christmas Carol

Музыка для кинофильмов 
 1968 Первая любовь: Адская глава (Hatsukoi: Jigokuhen)
 1969 Айдо

Примечания

Ссылки 
 https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=134562364
 https://archive.is/20121205224724/http://ppnattilvm.blog53.fc2.com/blog-entry-36.html

Ученики Оливье Мессиана
Выпускники Токийской школы музыки
Персоналии по алфавиту
Родившиеся 10 сентября
Родившиеся в 1929 году
Родившиеся в Токио
Умершие 9 апреля
Умершие в 1976 году
Умершие в Токио
Композиторы Японии
Музыкальные педагоги Японии
Дирижёры Японии